Маковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Маковская волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии
 Маковская волость (Каменец-Подольский уезд) — в составе Подольской губернии
 Маковская волость (Михайловский уезд) — в составе Рязанской губернии